Tanzania
 Nyakato – circoscrizione del distretto rurale di Bukoba
 Nyakato – circoscrizione del distretto di Ilemela
 Nyakato – circoscrizione del distretto urbano di Musoma